Qub TV este un post regional din România dedicat tinerilor cu vârstele cuprinse între 18 - 35 ani.

Lansat pe 24 noiembrie 2019 canalul emite regional în județele Timișoara, Arad, Hunedoara, Caraș-Severin, Mehedinți, Gorj și Dolj.

Emisiuni

Emisiuni difuzate în prezent 

Jurnalul Qub
MozaiQub
Qub Arena
Qub Magazin
Tele Qub
VoxQub

Emisiuni anulate 

Qub Arena Actual
Qub Arena Cultural
Qub Arena General
Qub Arena Orizonturi
Qub Arena Sport
Qub Concept
Qub Tonic

Legături externe
Site oficial